

Perzische satrapen
Ariobarzanes van Frygië (floruit 407 v.Chr. – 362 v.Chr.), Perzische satraap van Frygië die een onsuccesvolle revolte leidde tegen koning Artaxerxes II
Ariobarzanes (satraap van Persis) (floruit 368 v.Chr. – 330 v.Chr.), Perzische satraap van Persis, die vocht tegen Alexander de Grote in de slag bij de Perzische Poort toen Alexanders legers onderweg waren naar Persepolis in 330 v.Chr.

Koningen van satrapen van de Mithridatische dynastie die over Pontus heerste
 Ariobarzanes van Kios (362-337 v.Chr.)
 Ariobarzanes van Pontus (stierf 250 v.Chr.), zoon van Mithridates I Ctistes en tweede koning van Pontus

konings van Cappadocië
 Ariobarzanes I van Cappadocië, koning van Cappadocië van 93 v.Chr. tot ca. 63 of 62 v.Chr.
 Ariobarzanes II van Cappadocië, zoon en opvolger van Ariobarzanes I, vermoord enige tijd voor 51 v.Chr.
 Ariobarzanes III van Cappadocië, zoon en opvolger van Ariobarzanes II, die regeerde van ca. 51 v.Chr. tot aan zijn executie in 42 v.Chr.

Konings en monarchen van Media Atropatene en Armenia
 Ariobarzanes I van Media Atropatene, regeerde van 65 v.Chr. tot 56 v.Chr., vader en voorganger van Artavasdes I van Media Atropatene
 Ariobarzanes II van Atropatene, kleinzoon van Ariobarzanes I, koning van Media Atropatene van 20 v.Chr. tot 8 v.Chr., en koning van Armenië van 2 v.Chr. tot 4 n.Chr.
 Gaius Julius Ariobarzanes I (floruit tweede helft van 1e eeuw v.Chr. & eerst helft van 1e eeuw n.Chr.), zoon van Ariobarzanes II en kleinzoon van Artavasdes I
 Gaius Julius Ariobarzanes II, mogelijk zoon van Gaius Julius Ariobarzanes I en mogelijk kleinzoon van Ariobarzanes II van Atropatene